A Man and His Money – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph De Grasse
A Man and His Money – film del 1919 diretto da Harry Beaumont